Uurajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Uurajärvi (sjö i Lappland), 
 Uurajärvi (sjö i Kajanaland), 
 Uurajärvi (sjö i Päijänne-Tavastland), 

Robotskapade Finlandförgreningar